

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Albert Bouffier (1835-1913), homme politique français ;
 Bryan Bouffier (1978- ), pilote automobile français ;
 François Bouffier (1844-1881), militaire français ;
 Volker Bouffier (1951- ), homme politique allemand.

Personnages de fiction
 Elzéard Bouffier, personnage de fiction principal du roman L'homme qui plantait des arbres, écrit par Jean Giono.

Politique
 Le cabinet Bouffier I (2010-2014) - gouvernement du Land de Hesse en Allemagne ;
 Le Cabinet Bouffier II (2014- ) - gouvernement du Land de Hesse.

Homonymie
Homonymie de patronyme